San Gozzelino di Toul († 962), vescovo di Toul, celebrato il 7 settembre;
Gozzelino di San Bertino († poco dopo il 1107), monaco belga benedettino dell'Abbazia di San Bertino, scrittore di agiografie;
Gozzelino (cancelliere) (XII secolo) o Canzolinus, cancelliere di Ruggero II di Sicilia.